Karol II Łysy (823-877) – król zachodniofrankijski od 843, cesarz od 875
 Karol I Łysy (1294-1328) – od 1322 król Nawarry i jako Karol IV Piękny, król Francji